Główny zbiornik wód podziemnych, GZWP – naturalny zbiornik wodny znajdujący się pod powierzchnią ziemi, gromadzący wody podziemne i spełniający szczególne kryteria ilościowe i jakościowe. Główne zbiorniki wód podziemnych mają strategiczne znaczenie w gospodarce wodnej kraju.

Parametry, które musi spełniać GZWP:
 wydajność studni: > 70 m³/h
 wydajność ujęcia: > 10 000 m³/dobę
 liczba zaopatrywanej ludności: > 66 000
 czystość wody niewymagająca uzdatniania (lub wymagająca tylko prostego uzdatniana).

Na terenie Polski wytypowano 180 głównych zbiorników wód podziemnych, a spośród nich wyodrębniono 53 najzasobniejsze. Rozpoznawanie i dokumentowanie GZWP należy do zadań państwowej służby hydrogeologicznej, której funkcję pełni Państwowy Instytut Geologiczny.

Spis głównych zbiorników wód podziemnych w Polsce 

Wiek utworów: Q – czwartorzęd,
QDP – utwory czwartorzędu w dolinach i pradolinach,
QK – utwory czwartorzędu w dolinach kopalnych,
QM – utwory czwartorzędu w utworach międzymorenowych,
QMK – utwory czwartorzędu w utworach międzymorenowych i w dolinach kopalnych,
QP – utwory czwartorzędu w pradolinach,
QPK – utwory czwartorzędu w pradolinach i dolinach kopalnych,
QS – utwory czwartorzędu w sandrach,
QSK – utwory czwartorzędu w sandrach i dolinach kopalnych,
QSM – utwory czwartorzędu w sandrach i w utworach międzymorenowych,
QD – utwory czwartorzędu w dolinach,
QDK – utwory czwartorzędu w dolinach i dolinach kopalnych,
QDM – utwory czwartorzędu w dolinach i utworach międzymorenowych,
Tr – trzeciorzęd,
Trf – trzeciorzęd we fliszu karpackim,
J1 – jura dolna,
J2 – jura środkowa,
J3 – jura górna,
T1 – trias dolny,
T2 – trias środkowy,
Cr – kreda,
Cr1 – kreda dolna,
Cr3 – kreda górna,
Crf – kreda we fliszu karpackim,
D2, 3 – dewon,
PZ – utwory starsze od dewonu.

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie przebiegu granic obszarów dorzeczy i regionów wodnych: Wykaz zbiorników wód podziemnych przyporządkowanych do obszarów dorzeczy, ()

Linki zewnętrzne 
 Mapa GZWP w Polsce (Państwowy Instytut Geologiczny)

Hydrogeologia
Listy